Bolesław Śmiały a. „Szczodry” - król Polski w latach 1078–1079
 Śmiały – pociąg pancerny, w służbie Wojska Polskiego w latach 1918–1939
 s/y Śmiały – polski jacht pełnomorski